Die DDR-Nachwuchsoberliga 1989/90 war die 8. Auflage dieser Liga im DDR-Fußball, welche am 12. August 1989 begann und am 26. Mai 1990 endete. Spielberechtigt waren die Nachwuchsmannschaften jener Clubs oder Betriebssportgemeinschaften, die in der betreffenden Saison in der Oberliga, der höchsten Spielklasse der DDR, vertreten waren. Da in der Oberliga-Saison 1989/90 die 1. Herrenmannschaften vom FC Wismut Aue und der BSG Fortschritt Bischofswerda abgestiegen waren, galten somit – ungeachtet des sportlich erreichten Ergebnisses – auch die Nachwuchsmannschaften beider Vereine in der Nachwuchsoberliga als Absteiger.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Siehe auch 
 DDR-Oberliga 1989/90

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1989/90
Fußballwettbewerb in der DDR
Nachwuchsliga
Jugendfußball